Malawi Broadcasting Corporation, companhia de rádio estatal no Malawi.
 Manila Broadcasting Company, empresa de radiodifusão nas Filipinas.
 Mauritius Broadcasting Corporation, uma emissora pública da República da Maurícia.
 Munhwa Broadcasting Corporation, uma emissora comercial sul-coreana.
 MBC TV, um canal de televisão sul-coreano.

Desambiguação